Le nom dUSS Downes a été porté par plusieurs navires de lUnited States Navy :

 l', un destroyer de la classe Cassin, mis en service en 1915 et transféré à la Coast Guard avant d'être vendu en 1934 ;
 l', un destroyer de la classe Mahan, en service de 1936 à 1945 ;
 l', une frégate de la classe Knox, en service de 1971 à 1992.

Downes